Михаил Доброхотов:
 Доброхотов, Михаил Николаевич (1902—1978) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Доброхотов, Михаил Сергеевич (1878—1952) — невропатолог, доктор медицины, профессор.